Ero e Leandro steht für:

 Ero e Leandro (Bottesini), Oper von Giovanni Bottesini (1879)
 Ero e Leandro (Catalani), symphonisches Gedicht von Alfredo Catalani (1885)
 Ero e Leandro (Händel), Kantate von Georg Friedrich Händel (1707)
 Ero e Leandro (Mancinelli), Oper von Luigi Mancinelli (1897)
 Ero e Leandro (Paër), Oper von Ferdinando Paër (1794)
 Ero e Leandro (Raimondi), Oper von Pietro Raimondi (1809)
 Ero e Leandro (Scarlatti), Kantate von Alessandro Scarlatti

Siehe auch:
 Hero und Leander